Francis Murnaghan ist der Name folgender Personen:

* Francis Murnaghan (Mathematiker) (Francis Dominic Murnaghan; 1893–1976), US-amerikanischer Mathematiker
 Francis Dominic Murnaghan, Jr. (1920–2000), US-amerikanischer Richter